Sphenomorphus wolfi est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Sphenomorphus wolfi (Sternfeld, 1918) est un synonyme de Sphenomorphus concinnatus (Boulenger, 1887)
 Sphenomorphus wolfi (Sternfeld, 1918) nec Sternfeld, 1918 est une sous-espèce de Sphenomorphus maindroni (Sauvage, 1879)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Sphenomorphinae